Кело:
 Кело, Дидье (род. 1966) — швейцарский астроном.
 Кело (Чад) — город в Чаде, регион Танджиле.
 Кело (озеро) — озеро в Красноярском крае.